Раконевице:

 Раконевице — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гродзиский повят.
 Раконевице — гмина (волость) в Польше, входит в Гродзиский повят (Великопольское воеводство), Великопольское воеводство.